Råd kan syfta på olika företeelser.

Olika typer av råd

Ambassadråd
Arbetarråd
Atområd
Bergsråd
Borgarråd
Departementsråd
Ekonomiskt råd
Elevråd
Etatsråd
Finansråd

Forskningsråd
Förvaltningsråd
Geheimeråd
Handelsråd
Hovrättsråd
Hovråd
Insynsråd
Kammarråd
Kammarrättsråd
Kansliråd
Kommerseråd
Kommunalråd
Konferensråd
Krigsråd
Justitieråd
Kollegieråd
Kungligt råd
Kyrkoråd
Landstingsråd
Lantråd
Länsråd
Medicinalråd
Ministerråd
Oppositionsråd
Regeringsråd
Riksråd
Rikskansliråd
Rättsråd
Sovjet
Stadsråd
Statsråd
Ungdomsråd
Utrikesråd

Europeiskt samarbete

Rådet för allmänna frågor
ECB-rådet
Europeiska unionens råd, även kallat ”ministerrådet” eller ”rådet”
Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser
Rådet för allmänna frågor
Rådet för utrikes frågor
Rådet för ekonomiska och finansiella frågor
Rådet för jordbruk och fiske
Rådet för rättsliga och inrikes frågor
Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
Europeiska rådet, institution bestående av stats- eller regeringschefer i Europeiska unionen
Europarådet, europeisk mellanstatlig organisation med 47 medlemsstater
Rådet för kommuner och regioner i Europa

Förbundsråd

 Förbundsrådet (Tyskland)
 Förbundsrådet (Schweiz)
 Förbundsrådet (Österrike)

Förenta Nationerna 

 Ekonomiska och sociala rådet
 FN:s råd för mänskliga rättigheter
 Förvaltarskapsrådet
 Säkerhetsrådet

Nordiskt samarbete

Nordiska Blåbands- och Blå kors-rådet
Nordiska rådet
Nordens språkråd
Nordiska ministerrådet
Nordkalottrådet
Västnordiska rådet

Statsråd

Statsrådet (Finland)
Statsråd (titel)
Statsrådet (Norge)
Statsråd (Sverige)

Riksråd

Riksrådet i Danmark
Riksrådet i Norge
Sveriges riksråd
Riksrådet i Tyskland

Andra organisationer 

Administrasjonsrådet
Arktiska rådet
Australiens federala verkställande råd
Baltiska rådet
Barentsrådet
Brottsförebyggande rådet
Consell de Cent ’de hundras råd’
Det Mellemkirkelige Råd
Digitaliseringsrådet
Ekumeniska Rådet i Finland
Etiska rådet för marknadsundersökningar
Exportkontrollrådet
Fascismens stora råd
Femhundrarådet
Finanspolitiska rådet
Folkkommissariernas råd
Frälsningsarméns höga råd
Geodatarådet
Grønlandsrådet
Hållbarhetsrådet
Högsta islamiska rådet i Irak
Iraks styrande råd
Kronrådet (Storbritanniens Privy Council)
Kulturrådet
Kyrkornas världsråd
Lagrådet
Lokala Andliga Råd
Mistras råd för evidensbaserad miljövård
Nationella Andliga Råd
Nationella övergångsrådet
Norsk Sameråd
Ortnamnsrådet
Reformerta ekumeniska rådet
Regeringens IT-råd
Rådet för brottsförebyggande
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Rådet för regional utveckling
Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen
Rådet för Wales och Marches
Rådet mot skadliga våldsskildringar
Saco studentråd
Samerådet
Samiskt parlamentariskt råd
Statens kulturråd
Statens medieråd
Statens råd för atomforskning
Statens råd för byggnadsforskning
Statens råd för kärnavfallsfrågor
Stockholms skönhetsråd
Sveriges imamråd
Sveriges Kristna Råd
Syriens nationella råd
USA:s nationella säkerhetsråd
Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald
Vetenskapsrådet
Forskningsrådsnämnden
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet
Medicinska forskningsrådet
Naturvetenskapliga forskningsrådet
Teknikvetenskapliga forskningsrådet
Östersjöstaternas råd

Se även

Konselj
Rådgivare
Rådhus
Rådhusrätt
Rådman
Råd & Rön
Rådsrepublik
Rådstuga
Statsråd (olika betydelser)

de:Council
en:Council
fa:شورا (ابهام‌زدایی)
fr:Council
ms:Majlis